

Városok 
 Cassadaga (Florida)
 Cassadaga (New York)

Média 
 Cassadaga (stúdióalbum) – Bright Eyes-stúdióalbum
 Cassadaga (film) – 2011-es film